Die Fußball-Amateurliga Berlin 1960/61 war die elfte Spielzeit der höchsten Amateurklasse in West-Berlin. Die Amateurliga Berlin bildete den Unterbau  der Vertragsliga Berlin. Der SC Union 06 Berlin wurde Berliner Amateurmeister 1961, vertrat Berlin bei der Amateurmeisterschaft des DFB und stieg in die Vertragsliga auf. Der SV Norden-Nordwest, der FC Lichterfelde 12 und der Polizei SV Berlin stiegen aus der Amateurliga ab.

Abschlusstabelle

Literatur

Weblinks 

 Tabelle der Amateurliga Berlin 1960/61 auf f-archiv.de

1960
Fußballsaison 1960/61